Stora Torget (Zweeds voor 'Het grote plein') kan verwijzen naar:

 Stora Torget (Karlstad) - plein in Karlstad, Zweden
 Stora Torget (Linköping) - plein in Linköping, Zweden
 Stora Torget (Motala) - plein in Motala, Zweden
 Stora Torget (Sala) - plein in Sala, Zweden
 Stora Torget (Uppsala) - plein in Uppsala, Zweden
 Stora Torget (Västerås) - plein in Västerås, Zweden